Pau Sans Anfrons (1908-1971), polític català.
 Pau Sans i Guitart (?-1900), polític català.